„Мерцедес-Бенц CLS-класа“ е модел автомобили от висок среден клас (сегмент E) на германската компания „Мерцедес-Бенц“, произвеждани в три последователни поколения от 2004 година насам.

Създаден като по-луксозен вариант на „Е-класа“, чиято платформа използва, той има скосена задница и по-стеснени задни места от него и се предлага във варианти фастбек с 4 врати и фастбек комби с 5 врати.

Източници 

CLS-класа
Автомобили от висок среден клас